

Cinema 
 La resa dei conti (Dick Tracy Returns) – serial del 1938 diretto da John English e William Witney
 La resa dei conti – film del 1966 diretto da Sergio Sollima
 La resa dei conti (Settle the Score) – film del 1989 diretto da Edwin Sherin

Letteratura 
 La resa dei conti (Seize the Day) – romanzo di Saul Bellow del 1956
 La resa dei conti (Tinplate) – romanzo poliziesco di Neville Steed del 1986
 La resa dei conti – saggio storico di Gianni Oliva del 1999
 La resa dei conti – romanzo di John Grisham del 2018

Televisione 
La resa dei conti – sceneggiato televisivo del 1969